The Raconteurs () (Также известны, как The Saboteurs в Австралии) — американская супергруппа, состоящая из музыкантов The White Stripes и The Greenhornes, а также сольного исполнителя Брендана Бенсона.

История группы началась с импровизированной записи песни «Steady, As She Goes», которая имела грандиозный успех и была признана журналом «Rolling Stone» второй лучшей песней 2006 года. Клип к ней снял культовый режиссёр Джим Джармуш.

Биография

Формирование 
Группа родом из Нашвилла. Согласно официальному сайту группы, "Началось все на чердаке в середине жаркого лета, когда Джек Уайт и Брендан Бенсон собрались вместе и написали песню, которая реально порадовала их. Это была песня 'Steady, As She Goes', и это вдохновение побудило их создать полноценную группу с участием Лоуренса и Килера." Группа собралась вместе в Детройте в 2005 году и записывалась в оставшееся время года. Благодаря личному успеху отдельных участников коллектива, их сразу окрестили супергруппой. Но сами участники группы с этим термином не соглашаются, для них супергруппа это явление заранее запланированное и временное, а они фактически "новая группа старых друзей"

Группа отыграла на нескольких фестивалях в Европе, Азии и Северной Америке (включая Oxegen в Ирландии, Рединг Фестиваль, Лидс Фестиваль, Гластонбери Фестиваль, T in the Park в Великобритании, Хайникен Фестиваль в Польше, Vegoose Фестиваль в Лас Вегасе, Lollapalooza в Чикаго, Bonnaroo Фестиваль в Манчестере, Austin City Limits Music Фестиваль в Остине и Coachella Valley Фестиваль в Калифорнии), на многих были хэдлайнерами .

The Saboteurs 
В Австралии The Raconteurs взяли название "The Saboteurs", так как оказалось, что в Квинсленде уже есть группа с таким названием. Группы не смогли договориться об условиях сделки на право использовать название. Участник австралийских Raconteurs заявил, что ему не сказали, кто хочет купить у них имя, и попросил большую сумму, чтобы посмотреть, что будет.

Broken Boy Soldiers 
Полноценный дебютный альбом Broken Boy Soldiers был записан на студии дома у Брендана Бенсона в Детройте. Первый сингл "Steady, As She Goes/Store Bought Bones" был издан в ограниченном издании на виниле в Европе 30 января 2006, и в Северной Америке 7 марта 2006. CD версия вышла 24 апреля 2006.

Первый концерт The Raconteurs дали в Ливерпуле 20 марта 2006 в рамках небольшого британского турне. В Америке спустя месяц 20 апреля в Нью-Йорке, в Irving Plaza. За чем последовал тур по Северной Америке и Европе. Известность Джека Уайта помогла The Raconteurs продавать все билеты на концерты в залах средних размеров, что редкость для первого тура группы.

Broken Boy Soldiers был издан 15 мая 2006 на Third Man Recordings/XL Recordings и 16 мая в США на Third Man Recordings/V2 Records. Он достиг 2 места в чартах в Великобритании и 7 места в США.

В ноябре 2006 The Raconteurs отыграли 8 концертов на разогреве у Боба Дилана в рамках северо-восточной части американского тура. 3 ноября 2006 the Raconteurs представили песню "Store Bought Bones" и заглавный трек "Broken Boy Soldier" на Later with Jools Holland. Согласно Planet Sound, во время исполнения "Store Bought Bones" у Джека Уайта отходил контакт на гитаре, и пришлось перепевать песню. Только на четвертый раз им удалось успешно сыграть ее, после чего они долго смеялись. Телевидение поправило все четыре попытки и убрало их смех.

Группа исполняла много каверов во время живых выступлений. Например, сет-лист обычно включал "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" (песня, написанная Сонни Боно, и ставшая известной благодаря Нэнси Синатра) и "Headin' for the Texas Border" группы The Flamin' Groovies, "Crazy" (Gnarls Barkley), "Who Do You Love?" (Bo Diddley),  "It Ain´t Easy" (Ron Davies), "A House Is Not a Motel" (Love) и  "Keep It Clean" (Charley Jordan), "Floating" ирландской группы Jape.

В декабре 2006 дебютный альбом Broken Boy Soldiers был назван Альбомом года британским журналом Mojo. В 2007 альбом был номинирован на Грэмми в категории Лучший рок альбом года. The Raconteurs был номинирован на две награды на 49-м Ежегодном Грэмми: лучший рок альбом за Broken Boy Soldiers и лучший рок вокал в "Steady, As She Goes".

Consolers of the Lonely 
The Raconteurs выпустили свой второй альбом Consolers of the Lonely 25 марта 2008. Первый сингл "Salute Your Solution" был издан в тот же день.

Группа также отыграла несколько фестивалей, включая: Coachella 25 апреля, New Orleans Jazz & Heritage Festival 4 мая, Bonnaroo 13 июня, T in the Park в Шотландии 13 июля, Oxegen в Ирландии 13 июля и The Open'er в Польше 4 июля. Они играли на "Пирамидной сцене" на Гластонбери 2008 28 июня, Montreux Jazz Фестиваль 7 июля, на Lollapalooza 1 августа и на главной сцене Фестиваля Рединг и Лидс 2008 23, 24 августа, также на Austin City Limits Music Фестиваль 26-28 сентября 2008. Также у них был тур по США летом 2008.

2010 - 2018: Перерыв 
В интервью в феврале 2010 Брендан Бенсон сказал, что будущее The Raconteurs сомнительно: "Я думаю, мы все сейчас сфокусированы на других вещах. Придёт время, и мы снова соберёмся, может быть запишем что-нибудь, а может нет". 17 апреля 2010 Бенсон и Килер представили песни The Raconteurs как The Racontwoers в Third Man Records зале. Им помогали Марк Ветрос и Эндрю Хайли.

2018 - настоящее время: переиздание Consolers of the Lonely и третий альбом 
8 октября 2018 года Third Man Records объявили о переиздании Consolers of the Lonely для обладателей подписки, с двумя новыми песнями «Sunday Driver» и «Now That You Gone». Обе песни были выпущены в цифровом формате 19 декабря и, как ожидается, появятся на третьем альбоме группы, запланированном на  2019 года.

21 июня 2019 года был выпущен третий студийный альбом группы Help Us Stranger.

Состав группы 
 Джек Уайт — вокал, гитара, клавишные (The White Stripes и The Dead Weather)
 Брендан Бенсон — вокал, гитара, клавишные (сольный исполнитель)
 Джек Лоуренс — бас-гитара, бэк-вокал (The Greenhornes, The Dead Weather и Blanche)
 Патрик Килер — ударные, перкуссия (The Greenhornes, The Afghan Whigs).

В скобках указаны другие музыкальные проекты участников.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Рецензии на альбомы The Raconteurs

Raconteurs
Raconteurs
Raconteurs
Raconteurs
Музыкальные коллективы из Детройта
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Квартеты
Исполнители XL Recordings
Исполнители Third Man Records
Джек Уайт